Hagen ist der Name von geographischen Objekten, von Personen und von sonstigen Gegebenheiten.

Hagen ist ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen, im Sinne von eingehegter Siedlung Hag. 

Hagen heißen folgende geographische Objekte:

 Landkreis Hagen, ehem. Landkreis in Nordrhein-Westfalen

Gemeinden:
 Hagen, kreisfreie Großstadt im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen
 Hagen (Holstein), Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Hagen (Moselle), Gemeinde im französischen Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Hagen am Teutoburger Wald, Gemeinde im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Hagen im Bremischen, Gemeinde im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Mount Hagen, Stadt in Papua-Neuguinea

Ortsteile in Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Hagen (Beimerstetten), Ortsteil von Beimerstetten im Alb-Donau-Kreis
 Hagen (Schnaitheim), Ortsteil von Schnaitheim im Landkreis Heidenheim
 Hagen (Weikersheim), Ortsteil von Weikersheim im Main-Tauber-Kreis
 Orschel-Hagen, Ortsteil von Reutlingen

 Bayern:
 Hagen (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing im Landkreis Berchtesgadener Land
 Hagen (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Hagen (Riegsee), Ortsteil der Gemeinde Riegsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Hagen (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick im Landkreis Rottal-Inn

 Hessen:
 Hagen (Dörnhagen), Wüstung bei Dörnhagen im Landkreis Kassel

 Mecklenburg-Vorpommern:
 Hagen (Lohme), Ortsteil von Lohme im Landkreis Vorpommern-Rügen

 Niedersachsen:
 Gut Hagen (Hitzacker), Ortsteil von Hitzacker im Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Hagen (Bad Pyrmont), Ortsteil von Bad Pyrmont im Landkreis Hameln-Pyrmont
 Hagen (Bergen), Ortsteil von Bergen im Landkreis Celle
 Hagen (Braunschweig), ein Weichbild in Braunschweig
 Hagen (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil von Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover
 Hagen (Sprakensehl), Ortsteil von Sprakensehl im Landkreis Gifhorn
 Hagen (Stade), Stadtteil von Stade im Landkreis Stade
 Hagen (Vechta), Stadtteil von Vechta im Landkreis Vechta
 Hagen (Weste), Ortsteil von Weste im Landkreis Uelzen
 Hagen (Wittingen), Ortsteil von Wittingen im Landkreis Gifhorn
 Hage (Wüstung), eine auch Hagen genannte Wüstung im Landkreis Osterode am Harz

 Nordrhein-Westfalen:
 Hagen (Brombach), Ortsteil des Stadtteils Brombach der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Hagen (Delbrück), Ortsteil von Delbrück im Kreis Paderborn
 Hagen (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis
 Hagen (Lage), Ortsteil von Lage im Kreis Lippe
 Hagen (Lohmar), Ortsteil von Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis
 Hagen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis
 Hagen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Hagen (Sundern), Ortsteil von Sundern im Hochsauerlandkreis
 Hagen (Viersen), Ortsteil der Kreisstadt Viersen

 Sachsen-Anhalt:
 Hagen (Apenburg-Winterfeld), Ortsteil des Fleckens Apenburg-Winterfeld im Altmarkkreis Salzwedel
 Hagen (Genthin), Ortsteil der Stadt Genthin im Landkreis Jerichower Land

 Schleswig-Holstein:
 Hagen (Ahrensburg), Ortsteil der Stadt Ahrensburg im Kreis Stormarn

 in Österreich:
 Hagen (Gemeinde Mitterbach), Ortsteil der Gemeinde Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Sonstige Ortsteile und Historisches:
 Hagen, ursprünglicher Name von Kloster Schmerlenbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hagen (Steinfort), Ortschaft in der Gemeinde Steinfort in Luxemburg
 Hagenohsen, früher Hagen, Ortsteil der Gemeinde Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont
 Hagen (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Hagen in Pommern, heute Recław, Dorf in der Gmina Wolin (Stadt) in Polen
 Tatynia, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Bauwerke:
 Burg Hayn in Dreieichenhain, Hessen (alter Name)
 Schloss Hagen (Linz), ehemaliger Ansitz bei Linz, Oberösterreich
 Schloss Hagen (Probsteierhagen), Herrenhaus in Probsteierhagen, Schleswig-Holstein
 Villa Hagen, Linz, Sitz von Burschenschaften und Studentenheim
 Hagenturm, Aussichtsturm auf einer Anhöhe des Randen im Kanton Schaffhausen, Schweiz

Namen:
 Hagen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hagen (Vorname) – zu Namensträgern dieses Vornamens siehe dort
Hagen (von Tronje) - Figur der Nibelungensage

Hagen steht außerdem für:
 Hagen (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hagen Batterie AG, ehemaliger deutscher Batteriehersteller

 SMS Hagen, Küstenpanzerschiff der Kaiserlichen Marine
 Hagenbund, eine Gesellschaft bildender Künstler in Wien

Siehe auch:
 Am Hagen, Auf’m Hagen, Hoher Hagen
 Hag, -hagen als Ortsnamensbestandteil 
 Haagn, Haagen
 Haegen (Begriffsklärung)
 Hagengebirge
 Hagen’s Höh, Düne/Berg bei Smiltynė/Klaipėda (Sandkrug/Memel)  
 Hagens
 Hagn
 Hage, Ort in Ostfriesland